Studemund ist der Familienname folgender Personen:

 Emmy Studemund de Vargas alias Catherina Godwin (1884–1958), deutsche Schriftstellerin und Journalistin
 Michael Studemund-Halévy (* 1948), deutscher Sprachwissenschaftler und Übersetzer
 Wilhelm Studemund (1843–1889), deutscher Klassischer Philologe